Pępek świata (ang. Center of the Universe) – serial telewizyjny z 2004 roku,
 Pępek świata (ang. The Middle) – serial telewizyjny z 2009 roku.